— японская фамилия. Известные носители:
 Мифунэ, Кюдзо (1883—1965) — японский мастер боевых искусств.
 Мифунэ, Тидзуко (1886—1911) — японская ясновидящая.
 Мифунэ, Тосиро (1920—1997) — японский актёр.

См. также 
 Мифуне